Сова или Ночная Сова () — отменённое созвездие южного полушария неба, располагавшееся между Гидрой и Весами. Было введено Александром Джеймисоном в работе 1822 года «A Celestial Atlas» и представлено в коллекции иллюстрированных карточек «Зеркало Урании». Сова состояла из звезд 4 Весов и 54–57 Гидры, блеск которых варьируется от 4-й до 6-й величины.

Французский астроном Пьер Шарль Ле Монье представил птицу на хвосте Гидры как созвездие Дронт, названное в честь вымершей нелетающей птицы, но изображавшееся в виде каменного дрозда, относящегося к роду Turdus, из-за чего созвездие называли Turdus Solitarius, Одинокий Дрозд. Его также изображали в виде пересмешника, например созвездие Пересмешник было на карте Томаса Юнга.

У Джона Хилла на этом месте находилось созвездие Жаба.

Ныне не входит в список официальных.

Ссылки 

 Ночная Сова на astromyth.ru 

Отменённые созвездия